Пётр Борисович Иноходцев (21 ноября (2 декабря) 1742 — 27 октября (8 ноября) 1806) — русский астроном.

Биография 
Родился в Москве в семье солдата Преображенского полка. 9 ноября 1752 года отдан в Академическую гимназию. По окончании курсов гимназии поступил в 1760 году в Академический университет при Петербургской АН. В течение пятилетнего пребывания в университете слушал лекции профессоров: С. Я. Румовского, И.Фишера, С. К. Котельникова, И. А. Брауна. Как один из лучших студентов университета был назначен преподавателем математики в Академическую гимназию. В 1765 году по инициативе М. В. Ломоносова в числе семи лучших студентов университета направлен за границу для дальнейшего обучения, два года учился в Гёттингенском университете, где изучал аэрометрию, гидродинамику, оптику, статику, механику и преимущественно физическую астрономию. После возвращения в Россию два года работал под руководством Л. Эйлера, участвовал в переводе на русский язык трудов Л. Эйлера и «Естественной истории» Ж. Бюффона. 10 октября 1768 года избран адъюнктом академии наук на основании представленного им сочинения «de nivellatione».

В 1769—1774 годах участвовал в экспедиции в юго-восточный район европейской России в качестве помощника её руководителя Г. М. Ловица. Задачами экспедиции было наблюдение прохождения Венеры по диску Солнца (успешно проведено в Гурьеве 23 мая 1769 года), а также выяснение возможности сооружения канала между Волгой и Доном (признано нецелесообразным). В 1781—1785 годах возглавлял экспедицию по определению долготы и широты следующих городов: Царицына, Камышина, Орла, Курска, Нежира, Херсона, Харькова, Воронежа, Тамбова, Калуги, Ярославля, Костромы, Вологды, Петрозаводска. В 1797 году назначен цензором в Ригу, в его обязанности входило рассмотрение книг, поступающих в академию наук. Преподавал астрономию офицерам флота. Заведовал Академической гимназией.

Иноходцев был одним из первых русских историков астрономии. Опубликовал работы «О древности, изобретателях и первых началах астрономии» (1779) и «Об Александрийском училище и предшествовавших Иппарху астрономах» (1787, 1788), в которых связывал возникновение и развитие астрономии с практическими потребностями людей, отмечал косность египетской астрономии и высоко оценивал Аристарха как ученого, который ещё в III в. до н. э. приблизился к правильному пониманию устройства Вселенной и её масштабов. Также занимался метеорологическими исследованиями и исследованиями в области климатологии, опубликовал работы «О неравном количестве дождевой воды на местах» (1775), «О разности климатов» (1778), «Приложение метеорологии к земледелию» (1786,1887) и ряд других. И работы, непосредственно связанные с астрономией «Transitus Mercurii per discum sotis die 23 aprilis» (1787), «Observatio eclipsis solaris die 23 mart 1791 Petropoli inspecula astronomica, telescopio Shorti 2 1/2 pedum facta» (1791).

Академик Санкт-Петербургской академии наук (1779), академик Российской Академии (1785).

Похоронен на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга, памятник на его могиле находится под охраной государства.

Примечания

Литература 
 Перель Ю. Г., Петр Борисович Иноходцев — русский ученый и первый русский историк астрономии // «Астрономический журнал», 1952, т. 29, в. 3.
 
 Сухомлинов М. И., История Российской Академии, 1876, т.3

Ссылки 
 

Воспитанники Академической гимназии
Астрономы по алфавиту
Астрономы России
Астрономы XVIII века
Астрономы XIX века
Действительные члены Петербургской академии наук
Члены Академии Российской
Похороненные на Смоленском православном кладбище